Квиз је врста такмичења кроз игру, обично у знању.

Квиз () такође може да се односи на:
 Квиз (Пожаревац), енигматски часопис из Пожаревца
 Вјесников квиз (Загреб), енигматски часопис из Загреба
 Квиз и фењер, недељник из Аделејда који је излазио од 1889. до 1910. године
 Квиз (филм), филм Роберта Редфорда из 1994. године
 Квиз (коњ) (1798—1826), британски чистокрвни тркачки коњ